Cortolezis ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Cortolezis (1878–1934), deutscher Dirigent, Operndirektor und -komponist
 Katharina Cortolezis-Schlager (1960–2015), österreichische Politikerin (ÖVP) und Wiener Stadträtin